Ettrick ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ettrick (Virginia), im Chesterfield County
 Ettrick (Wisconsin), im Trempealeau County
 Ettrick (Town), Town(ship) im Trempealeau County, Wisconsin

in Neuseeland:
 Ettrick (Neuseeland), auf der Südinsel Neuseelands

in Schottland:
 Ettrick, Ort in Schottland